Okręty US Navy o nazwie USS "Admiral", pochodzącej od stopnia oficerskiego admirał:
 Pierwszy USS "Admiral" (1917)
 Drugi USS "Admiral" (SP-967)
Admiral